Straßenbahn Frankfurt steht für:

 die Straßenbahn in Frankfurt am Main, siehe Straßenbahn Frankfurt am Main.
 die Straßenbahn in Frankfurt (Oder), siehe Straßenbahn Frankfurt (Oder).